Dodge City (Alabama)
 Dodge City (Kansas)
 Dodge City (pel·lícula)